

Населені пункти та їхні частини
 Колчин — село в гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства
 Колчин — село в гміні Кшешице Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Колчин — колонія в гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства

Ко́лчин (Ко́лчина) — російське прізвище. Відомі носії:
 Колчин Денис Борисович (*1977) — український футболіст, захисник.
 Колчина-Бунь Ніна Віленівна (*1955) — радянська і українська кіноактриса.
російські прізвища

Примітки